Gauliga Donau-Alpenland (1941/1942) była 31. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Rozgrywki te były częścią Mistrzostw Niemiec, jednak ich zwycięzcy są uznawani za mistrzów Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Rapid Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół First Vienna FC 1894.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Gauliga
Gauliga Ostmark
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii